Orosz Ferenc (1697–1771) pálos szerzetes
 Orosz Ferenc (1958) biokémikus, enzimológus
 Orosz Ferenc (1969) válogatott labdarúgó